Asgar steht für:
 Asgar, ein männlicher Vorname und Variante von Asgeir

Asgar ist der Familienname folgender Personen:
 Kami Asgar (* 1965), iranischer Tontechniker

Siehe auch:
 Əsgər Abdullayev (* 1960), aserbaidschanischer Fußballspieler und -trainer.